Diese Liste von Ländern nach durchschnittlicher Lebenserwartung ordnet Länder nach ihren statistischen Daten für die Lebenserwartung eines Menschen bei seiner Geburt sowie unterteilt in Männer und Frauen (als durchschnittliche Jahreszahl, gelebt durch eine Gruppe von Menschen derselben Bevölkerungsgruppe im selben Jahr, bei gleichbleibender Sterberate).

Liste des CIA World Factbook (2016) 
Die folgende Liste zeigt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen in 223 Ländern oder Gebieten bei Geburt und getrennt nach Männern und Frauen im Jahr 2016 (Quelle: CIA World Factbook):

 * Abhängige und autonome Gebiete und Territorien

Liste der Vereinten Nationen 
Die folgende Liste zeigt die durchschnittliche Lebenserwartung der Einwohner von 237 Ländern oder abhängiger Territorien sowie die Unterschiede zwischen Mann und Frau im Jahr 2022 (Quelle: World Population Prospects der Vereinten Nationen):

 * Abhängige und autonome Gebiete und Territorien

Historische Entwicklung verschiedener Länder ab 1950 
Die folgende Liste zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung in 176 Ländern mit mindestens 90.000 Einwohnern über mehrere Zeiträume im Zehn-Jahres-Rhythmus (Quelle: World Population Prospects der Vereinten Nationen).

Zwischen 2010 und 2015 hatte kein Staat der Welt eine niedrigere Lebenserwartung als in den Jahren 1950–1955: Die Malediven konnten die Lebenserwartung in diesem Zeitraum um 41,8 Jahre steigern, während sie in Guyana nur um 7,5 Jahre anstieg. Damals noch nicht existierende Staaten sind in ihren heutigen Form angegeben, so wird für den Zeitraum 1950 bis 1990 beispielsweise Deutschland als vereinigtes Land gezählt und mit den Durchschnittswerten aus beiden deutschen Staaten angegeben:

 * Abhängige und autonome Gebiete und Territorien

Siehe auch 
 Liste der deutschen Bundesländer nach Lebenserwartung
 Liste der Landkreise nach Lebenserwartung
 Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Lebenserwartung
 Liste der russischen Föderationssubjekte nach Lebenserwartung
 Liste der indischen Bundesstaaten nach Lebenserwartung
 Liste von Staaten nach Alphabetisierungsrate
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
 Liste der Länder nach Bruttonationaleinkommen pro Kopf
 Index der menschlichen Entwicklung (HDI: Human Development Index)
 Index der geschlechtsspezifischen Entwicklung (GDI: Gender Development Index)
 Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit (GII: Gender Inequality Index)

Einzelnachweise 

Liste (Demografie)
Liste (Tod)
Lebenserwartung